Aventura aos Quatro Ventos foi um documentário, estilo mundo animal, exibido durante os anos 80 na extinta TV Record do Rio de Janeiro. Depois foi exibido na sua sucessora, TV Corcovado, geralmente na parte da manhã ou na parte da tarde para cobrir algum buraco na programação.

Era uma série que retratava as espécies animais e vegetais em vários continentes, nos mesmos moldes dos programas da Discovery e National Geographic, que são hoje apresentados. Uma outra série similar também foi exibida ao mesmo tempo, chamada O Mundo é Pequeno.

Programas jornalísticos do Brasil
Programas da RecordTV